Сејри има више значења:
 Сејри (Оклахома)
 Сејри (Пенсилванија)